Het seizoen 1974/75 van de Belgische Vierde Klasse ging van start op 31 augustus 1974 en eindigde op 4 juni 1975. 

KHO Merchtem won in Vierde Klasse A, SK Bree won in Vierde Klasse B, RFC Sérésien won in Vierde Klasse C en RRC Tienen won in Vierde Klasse D.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Derde Klasse voor de start van het seizoen:
 AS Herstalienne (rechtstreeks uit 3A)
 RCS Verviétois (rechtstreeks uit 3A)
 R. Dinant FC (rechtstreeks uit 3B)
 RCS La Forestoise (rechtstreeks uit 3B)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Eerste Provinciale voor de start van het seizoen:

Antwerpen
 KSK Hoboken
 FC Rijkevorsel

Brabant
 FC Olympia Haacht
 Ourodenberg Sport

Limburg
 Kabouters Opglabbeek
 Rapid Spouwen

Oost-Vlaanderen
 SK De Jeugd Lovendegem
 KFC Eeklo

West-Vlaanderen
 KRC Harelbeke
 Stormvogels Loppem

Henegouwen
 RA Marchiennoise des Sports
 RUS Tournaisienne

Luik
 RFC Hannutois
 R. Prayon FC

Luxemburg
 RSC Athusien

Namen
 SC Éghezée

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 KHO Merchtem (kampioen 4A)
 SK Bree (kampioen 4B)
 RFC Sérésien (kampioen 4C)
 RRC Tienen (kampioen 4D)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Eerste Provinciale op het eind van het seizoen:
 SK De Jeugd Lovendegem (rechtstreeks uit 4A)
 Stormvogels Loppem (rechtstreeks uit 4A)
 FC Denderzonen Pamel (rechtstreeks uit 4A)
 R. Fléron FC (rechtstreeks uit 4B)
 R. Blegny FC (rechtstreeks uit 4B)
 RCS Visétois (rechtstreeks uit 4B)
 KSK Hoboken (rechtstreeks uit 4C)
 R. Prayon FC (rechtstreeks uit 4C)
 RUW Ciney (rechtstreeks uit 4C)
 FC Flénu Sport (rechtstreeks uit 4D)
 RFC Houdinois (rechtstreeks uit 4D)
 RCS La Forestoise (rechtstreeks uit 4D)
 SC Éghezée (eindronde)

Eindstand

Vierde Klasse A

Vierde Klasse B

Vierde Klasse C

Vierde Klasse D

Eindronde voor behoud
Na de tijdelijke uitbreiding van Eerste Klasse naar 20 clubs, zou deze al na één seizoen worden teruggebracht naar 19 teams. Hierdoor diende er in elke lagere divisie een extra team te degraderen. De teams die op de 13e plaats eindigden speelden daarom onderling een eindronde om te bepalen wie de extra degradant zou zijn. Elk team speelde tweemaal tegen elkaar. Nadien werd er een rangschikking opgemaakt. Het team dat laatste eindigde degradeerde naar Eerste Provinciale.

Speeldag 1

Speeldag 2

Speeldag 3

Speeldag 4

Speeldag 5

Speeldag 6

Eindstand

Eindronde tweede gerangschikten
De vier teams die op de tweede plaats eindigden speelden een eindronde. De bedoeling van deze eindronde is om een eindrangschikking te bekomen. Indien er een extra plaats zou vrijkomen in een hogere reeks, dan promoveerde het hoogst gerangschikte team. Elk team speelde eenmaal tegen elkaar op neutraal terrein. Er was echter geen bijkomende promovendus.

Speeldag 1

Speeldag 2

Speeldag 3

Eindstand

Eindronde kampioenen Vierde Klasse
De vier teams die kampioen werden in hun reeks speelden onderling een eindronde om te bepalen wie de winnaar van Vierde Klasse zou worden.

Ronde 1
In de eerste ronde werden telkens twee teams tegen elkaar uitgeloot. Er werd een heen- en terugwedstrijd gespeeld. De winnaars speelden de finale.

Heen

Terug

Finale
De twee winnaars van ronde 1 speelden een finale om te bepalen wie de kampioen van Vierde Klasse werd.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4